Adolf Portmann (1897-1982), un zoologiste suisse.
 Georges Portmann (1890-1985), professeur de médecine et sénateur de la Gironde.
 

Patronyme germanique